Bruno Nicolini (cantante)
Bruno Nicolini (presbitero)
Bruno Nicolini (calciatore)